Сесар Перес:
* Перес, Сесар (род. 1975) — испанский легкоатлет.
 Перес, Сесар (род. 2002) — чилийский футболист.
 Перес Вивас, Сесар (род. 1957) — венесуэльский политик, депутат парламента, губернатор штата Тачира (2008—2012).